Thormann steht für:
 Thormann (Patrizierfamilie), bernische Patrizierfamilie

Personen:
 Albert Thormann (1878–1952), deutscher Politiker (SPD, SED)
 Alfred Thormann, deutscher Bauingenieur
 Eduard Thormann (* 1921), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Friedrich Thormann (1831–1882), deutscher Astronom und Ingenieur 
 Gabriel Thormann († 1716), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Georg Thormann (1655–1708), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Georges Thormann (1912–2000), Schweizer Architekt und Politiker
 Gottlieb Thormann (1754–1831), Schweizer Politiker
 Gundel Thormann (1913–nach 1991), deutsche Schauspielerin
 Gustav Thormann (1879–1915), deutscher Architekt
 Hans Ulrich Thormann (* 1924), deutscher Bühnenbildner, Szenenbildner und Filmarchitekt
 Heinrich Thormann (1816–1890), deutscher Architekt
 Jürgen Thormann (* 1928), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Katrin Thormann (* 1987), deutsches Model

 Lutz Thormann (* 1957), deutscher Flötist und Musikschulleiter 
 Otmar Thormann (* 1944) österreichisch-schwedischer Fotograf
 Patricia Thormann (* 1979), deutsche Volleyballspielerin
 Philipp Thormann (1874–1960), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Sebastian Thormann (* 1976), deutscher Ruderer
 Werner Thormann (1894–1947), deutscher Journalist
 Wolfgang E. Thormann (1924–2015), deutsch-amerikanischer Romanist und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Tormann
 Thurmann
 Dormann
 Doormann